Mićunović je priimek več oseb:
 Veljko Mićunović, general
 Vukašin Mićunović, general
 Vukosava Mićunović, narodna herojinja

Priimki